Reggio di Calabria – miasto w południowych Włoszech
 Reggio nell’Emilia – miasto w północnych Włoszech
 Godfrey Reggio – reżyser i scenarzysta amerykański